Der Ausdruck Capot (oder Capote) ist heute ungebräuchlich und bezeichnete früher: 

 einen Überrock 
 einen Regenmantel mit Kapuze
 einen Damenhut der Biedermeierzeit, siehe Schute (Hut)
 die Dachkuppel des Cockpits eines Segelflugzeuges